MBC Sports+  es un canal de televisión surcoreano de señal abierta que es bien conocido por su transmisión de deportes.

Contenido 
Este es uno de los canales de televisión por cable coreano que se especializan en la transmisión de deportes. Es una subsidaria de MBC Plus.

Enlaces externos 
 Official Website 

Subsidarias de Munhwa Broadcasting Corporation
Cadenas de televisión de Corea del Sur
Canales de televisión de Corea del Sur
Canales de televisión deportivos